Kosjakino () è il nome dei seguenti villaggi in Russia:
Kosjakino (Daghestan), nella Repubblica del Daghestan
Kosjakino (Mosca), nel Oblast' di Mosca